Simona Borioni, (1971) – attrice italiana
Virginio Borioni, (1903-1961) – partigiano e uomo politico